Pärmsjötjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Pärmsjötjärnen (Skorpeds socken, Ångermanland, 702451-159215), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Pärmsjötjärnen (Skorpeds socken, Ångermanland, 702884-158773), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (2,7 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn